Sander Arends e David Pel erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo in questa edizione.

Teste di serie 

  Orlando Luz /  Felipe Meligeni Alves (finale)
  Sergio Galdós /  Gonçalo Oliveira (primo turno, ritirati)

  Manuel Guinard /  Antoine Hoang (primo turno, ritirati)
  Pedro Cachín /  Facundo Mena (campioni)

Wildcard 

  Leo Borg /  Otto Virtanen (primo turno)
  Peetu Pohjola /  Roni Rikkonen (primo turno)

  Eero Vasa /  Iiro Vasa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tampere Open 2021